

Pessoas
 Luís Gonzaga, Senhor de Mântua
 Luís II Gonzaga, Senhor de Mântua
 Luís III Gonzaga (1412–1478), Marquês de Mântua
 Luís Gonzaga, Duque de Nevers (1539–1595), príncipe italiano, que veio a fundar o ramo dos Gonzaga-Nevers 
 São Luís Gonzaga (1568-1591) - religioso italiano, santo da Igreja Católica.
 Luís Gonzaga de Camargo Fleury (1793-1846) - político e sacerdote católico brasileiro.
 Luís Gonzaga da Silva Leme (1852-1919) - historiador e genealogista brasileiro.
 Luís Gonzaga Novelli Júnior (1906-2000) - médico e político brasileiro.
 Luiz Gonzaga do Nascimento (1912-1989) - músico e compositor brasileiro.
Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior (1945-1991) - músico e compositor brasileiro, filho de Luiz Gonzaga.
 Luís de Gonzaga Barros (1912-1994) - político brasileiro.
 Luís Gonzaga Bergonzini (1936-2012) - bispo católico brasileiro.
 Luís Gonzaga Silva Pepeu (1957) - bispo católico brasileiro.
 Luís Gonzaga Belluzzo (1942) - economista brasileiro.

Ver também
 São Luís de Gonzaga 
 Gonzaga (desambiguação)

Desambiguações de antropônimos